Het begrip Musée Napoléon kent meerdere definities:

De voorloper van het Louvre te Parijs, zie aldaar
Een museum over Napoleon Bonaparte in Cendrieux, zie Musée Napoléon (Cendrieux)